Ioan Borcea, zoologo romeno
Borcea, comune della Romania nel distretto di Călăraşi